Der Maulkorb – film del 1938 diretto da Erich Engel
Der Maulkorb – film del 1958 diretto da Wolfgang Staudte
Der Maulkorb – film tv del 1963 diretto da Hans Quest